Nom de diversos partits polítics:
 Front Democràtic Unit (Pakistan)
 Front Democràtic Unit (Índia)
 Front Democràtic Unit (Malawi)
 Front Democràtic Unit (Namíbia)
 Front Democràtic Unit (Sud-àfrica)
 Front Democràtic Unit (Sudan del Sud)